В одиночному розряді тенісного турніру WTA Bayonne 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Мануела Малєєва-Франьєре здобула титул, у фіналі перемігши Лейлу Месхі 4–6, 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Мануела Малєєва-Франьєре (переможниця)
  Лейла Месхі (фінал)
  Наталі Тозья (півфінал)
  Радка Зрубакова (чвертьфінал)

 Жулі Алар (чвертьфінал)
 Андреа Стрнадова (2-ге коло)
 Рейчел Макквіллан (півфінал)
 Ева Швіглерова (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Bayonne
Bayonne